WTA Тур 2010 () — элитный тур теннисисток-профессионалов, организованный Женской теннисной ассоциацией (WTA). В 2010 году он включал:
 4 турнира Большого шлема (проводятся Международной федерацией тенниса);
 20 турниров в серии Премьер-турниры WTA (включая Финал мирового тура в Дохе, Катар);
 33 турнира в серии Международные турниры WTA (включая Финал мирового тура на Бали, Индонезия);
 Кубок Федерации.

Расписание WTA Тура 2010 года 
Ниже представлено полное расписание соревнований WTA Тура 2010 года, со списком победителей и финалистов для одиночных и парных соревнований.

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Статистическая информация

Одиночные турниры

Титулы по игрокам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Доха); PM — подсерия Premier Mandatory;P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; ISF — Финал мирового тура серии International (Бали); IS — серия International

Титулы по странам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Доха); PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier;ISF — Финал мирового тура серии International (Бали); IS — серия International

Рейтинг WTA 

* Разница мест по сравнению с рейтингом прошлого года

Чемпионская гонка 
 Золотистым цветом выделены теннисистки, отобравшиеся на Итоговый турнир года в Дохе.  Серебристым — запасные на турнире в Дохе. 

* — Все обязательные турниры в рейтинге учитываются как сыгранные.* — В скобках указано фактическое количество сыгранных турниров (неофициальные данные).* — Винус Уильямс завершила свой сезон после US Open.* — Жюстин Энен завершила свой сезон после Уимблдона.

Первые ракетки 2010 года

Дебютные титулы 
  Мариана Дуке-Мариньо — Богота.
  Алиса Клейбанова — Куала-Лумпур.
  Анастасия Павлюченкова — Монтеррей.
  Анастасия Севастова — Оэйраш.
  Екатерина Макарова — Истборн.
  Кайя Канепи — Палермо.
  Юлия Гёргес — Бадгастайн.
  Ярмила Грот — Гуанчжоу.
  Алла Кудрявцева — Ташкент.

Парные турниры

Титулы по игрокам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Доха); PM — подсерия Premier Mandatory;P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; IS — серия International

Титулы по странам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Доха); PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; ISF — Финал мирового тура серии International (Бали); IS — серия International* — если пара-победитель представляет одну страну, то эта победа учтена по разу у каждого игрока и 1 раз у самой страны

Рейтинг WTA 

* Разница мест по сравнению с рейтингом прошлого года

Чемпионская гонка 
 Золотистым цветом выделены теннисистки, отобравшиеся на Итоговый турнир года в Дохе.

Первые ракетки 2010 года

Дебютные титулы 
  Эдина Галловиц — Богота.
  Полона Херцог — Акапулько.
  Тимея Бачински — Будапешт.
  Альберта Брианти — Палермо.
  Мария Кондратьева — Порторож.
  София Арвидссон — Квебек.
  Юханна Ларссон — Квебек.
  Александра Панова — Ташкент.
  Чжан Кайчжэнь — Осака.

Турниры смешанных пар

Титулы по игрокам 

* ТБШ — турнир Большого шлема

Титулы по странам 

* ТБШ — турнир Большого шлема

Призовые WTA

Закончили карьеру 
Следующие игроки официально объявили о прекращении карьеры по ходу этого сезона WTA Тура :

Изменения в календаре перед сезоном 2010

Выпали из календаря 
  Женский теннисный чемпионат Лос-Анджелеса

Вернулись в тур 
  Mercury Insurance Open

Новые турниры 
  Открытый чемпионат Малайзии
  Открытый чемпионат Дании

Примечания

См. также 
 Женская теннисная ассоциация
 Международная федерация тенниса
 Мировой тур ATP 2010

Ссылки 
 Официальный сайт WTA
 Официальный сайт ITF